Pedro Fernández de Córdoba-Figueroa y Enríquez de Ribera (Montilla, 4 de marzo de 1612 - 24 de febrero de 1621), noble español perteneciente a las Casas de Aguilar y de Feria. Fue III marqués de Montalbán desde su nacimiento como heredero del marquesado de Priego, al ser el primer hijo varón de Alonso Fernández de Córdoba y Enríquez de Ribera, V marqués de Priego, y de Juana Enríquez de Ribera.

Tras su muerte prematura en 1621, la Casa de Priego se quedó sin heredero varón hasta el nacimiento, en 1623, de su hermano Luis, que alcanzaría a ser el VI marqués de Priego y también el VI duque de Feria, Casa que su padre heredó en 1634.

Títulos y ancestros 

Fernández de Córdoba
Suárez de Figueroa
Marqueses de España
Nobles de la provincia de Córdoba (España)
Nacidos en Montilla